HMS Nottingham je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Nottingham (1703) 
 HMS Nottingham (1794) 
 HMS Nottingham (1913) 
 HMS Nottingham (D91)

Nottingham